Финни или Финней (, , , ) — фамилия шотландско-ирландского происхождения.

Известные носители 
 Финни
  (1902—1982) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Болтон Уондерерс» (1923, 1929).
 Финни, Альберт (1936—2019) — британский актёр.
 Финни, Астрал — американская сценаристка и режиссёр, лауреат премии Black Reel за документальный телефильм (2019).
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз».
  (род. 1938) — канадский политик, член Палаты общин (1988—2006).
  — американский автогонщик, победитель гонки Pikes Peak International Hill Climb (1955, 1957).
  — британско-американский англист, лауреат Мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка за биографию (1979).
  (1897—1970) — британский политик и кинематографист, член Палаты общин (1923—1924).
 Финни, Гарольд:
  (1905—1991) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Питтсбург Пайрэтс».
 Финни, Гарольд Томас (Хэл) (1956—2014) — американский программист.
 Финни, Гэвин (род. 1963) — британский кинооператор, лауреат премии BAFTA в области телевизионного мастерства за операторскую работу и освещение в игровом фильме (2013).
  (1814—1868) — американский политик, член Палаты представителей (1867—1868).
 Финни, Джеймс (род. 1996) — британский десятиборец, чемпион Великобритании (2017).
  (1925—2001) — американский политик, губернатор штата Канзас (1991—1995).
 Финни, Джон:
 Финни, Джон (1829—1907) — шотландский художник и гравёр.
  (1863—1942) — американский хирург, первый президент Американской коллегии хирургов (1913—1916).
  (род. 1996) — новозеландский крикетчик, финалист Кубка Ford в составе команды региона Отаго (2019).
 Финни-Смит, Дориан (род. 1993) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Даллас Маверикс».
  (1917—2018) — британский статистик, президент Международного биометрического общества (1964—1965) и Королевского статистического общества (1973—1974).
  (род. 1959) — американский велогонщик, чемпион Панамериканских игр в командной гонке с раздельным стартом (1983), чемпион США по шоссейным гонкам среди профессионалов (1991), муж Конни Карпентер-Финни.
  (род. 1965) — британский дзюдоист, чемпион Игр Содружества в экстралёгком весе (1990).
 Финни, Керри — британская дзюдоистка, чемпионка Великобритании в весе до 72 кг (1985).
 Карпентер-Финни, Конни (род. 1957) — американская велогонщица и конькобежка, чемпионка мира в индивидуальной велогонке преследования (1983), олимпийская чемпионка по шоссейным велогонкам (1984), жена Дэвиса Финни.
  (род. 1987) — американский игрок во фрисби, чемпионка Всемирных игр по алтимат фрисби в смешанном командном разряде (2017, 2022).
  (род. 1952) — британская оперная певица, меццо-сопрано.
  (1910—1966) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Филадельфия Атлетикс» и «Бостон Ред Сокс».
  (род. 1954) — американский фокусник, президент Международного братства фокусников (2018—2019), лауреат премии Академии магических искусств лучшему салонному фокуснику (2005).
  — американская гребчиха, чемпионка мираTurquoise в лёгких восьмёрках (1984).
  (род. 1957) — американская поэтесса, лауреат Национальной книжной премии (2011) и премии Уоллеса Стивенса Академии американских поэтов (2020).
 Финни, Нейтан:
  (1903—1982) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за национальный репортаж (1948).
 Финни, Нейтан (род. 1989) — британский игрок в хоккей на роликовых коньках, участник чемпионата мира (2010).
 Финни, Пит (1927—2016) — американский спортивный журналист, лауреат премии Билла Нанна Ассоциации писателей об американском футболе (2010).
  (1921—2000) — американский дипломат, посол в Свазиленде (1982—1984).
 Финни, Роджер:
  (1945—2012) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джетс», «Сент-Луис Кардиналс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (род. 1960) — британский крикетчик, четвертьфиналист кубка Benson & Hedges в составе команды графства Дербишир (1986).
 Финни, Росс Ли (1906—1997) — американский композитор и музыкальный педагог.
  (1929—2009) — американский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс».
 Финни, Сэмюэл:
  (1719—1798 — британский художник-миниатюрист, чьи работы входят в частности в собрание Музея Виктории и Альберта.
  (1857—1935) — британский политический и общественный деятель, член Палаты общин (1916—1922).
 Финни, Тейлор (род. 1990) — американский велогонщик.
 Финни, Том (1922—2014) — английский футболист.
 Финни, Уильям:
  (1824 — не ранее 1864) — американский военный моряк, обладатель Медали Почёта за участие в сражении в заливе Мобил (1864).
  (1827—1899) — британский политик, член Палаты общин (1868—1874).
  (род. 1931) — британский футболист, игрок клубов 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии «Сток Сити» и «Бирмингем Сити».
  (1903—1994) — американский политик, временный председатель Сената штата Коннектикут (1973—1974).
  (1905—1984) — американский журналист и писатель-фантаст, лауреат Национальной книжной премии за самую оригинальную книгу (1935).
 Финни, Ширли Джо (род. 1963) — американский театральный режиссёр, лауреат премии «Овация» (2010, 2013).
 Финни, Элизабет (род. 1944/1945) — британский конник и спортивный функционер, чемпионка Всемирных конных игр по пробегам в командном разряде (1990).
  (род. 1958) — американская гольфистка, победительница турнира «Стандард Реджистер Теркойз Классик» тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (1989).
  (1931—2017) — американский судья, председатель Верховного суда штата Южная Каролина (1994—2000).

 Финней
 Финней, Арчибальд (1904—1949) — антрополог индейского происхождения.
 Финней, Джек (1911—1995) — писатель-фантаст.

Топоним 
 Финни () — деревня в графстве Уэстмит (провинция Ленстер, Ирландия)
 Финни () — округ в штате Канзас, США